Klavžar je lahko:

 Klavžar, tudi grivasti ibis, selitveni ptič
 Klavžar, priimek več znanih ljudi